Naselja u BiH:
 Šnjegotina Donja, naselje u općini Čelinac
 Šnjegotina Gornja, naselje u općini Teslić
 Šnjegotina Srednja, naselje u općini Čelinac
 Šnjegotina Velika, naselje u općini Čelinac